Bača je lahko:
 Bača (reka)
 Bača pri Modreju (Slovenija)
 Bača pri Podbrdu (Slovenija)